Села:
 Ручки — Полтавська область, Гадяцький район
 Ручки — Полтавська область, Лохвицький район